Disponentvillan kan syfta på:

 Disponentvillan, Hällabrottet – en byggnad i Hällabrottet, Kumla kommun
 Disponentvillan, Malmberget – en byggnad i Malmberget
 Disponentvillan, Motala – en byggnad i Motala
 Disponentvillan, Kvarnholmen – en byggnad på Kvarnholmen i Nacka kommun